Smila steht für:

 Smila, Stadt in der Ukraine
 Smila (Crusis), antike Stadt in der Crusis, im Nordwesten der Halbinsel Chalkidiki

SMILA steht als Abkürzung für:
 SMILA (SeMantic Information Logistics Architecture), ein Framework zur Entwicklung von Such- und Informationsmanagementlösungen

Abkürzung